«Dynamite» — песня южно-корейской группы BTS, вышедшая 21 августа 2020 года.
Сингл дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, став для группы BTS их первым хитом, попавшим на вершину чарта в США, а также став высшим достижением для песен любой корейской группы в США.

Клип на эту песню в YouTube набрал 101,1 млн просмотров в первые 24 часа, что является абсолютным рекордом данной платформы и внесено в список Guinness World Records.

История 
«Dynamite» это первая песня группы BTS, записанная полностью на английском языке.

Коммерческий успех 
«Dynamite» дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, став первым чарттоппером группы в США и четвёртым в десятке лучших top-10. BTS стала первым в истории исполнителем из Южной Кореи, дебютировавшим на вершине Hot 100. Тираж составил 300 тыс. единиц в первую неделю релиза, включая 33,9 млн стримов и 11,6 млн радиоаудиенций. «Dynamite» также дебютировал на первом месте в цифровом чарте Billboard Digital Song Sales с тиражом 265 тыс. загрузок — это крупнейший результат недели впервые после «Look What You Made Me Do» Тейлор Свифт, собравшей в 2017 году 353 тыс. загрузок. Вместе с оригинальной версией и официальным музыкальным видео, продажам песни «Dynamite» способствовал выпуск дополнительного «B-side» музыкального видео на YouTube, двух ремиксов: EDM-ремикса и акустического ремикса, инструментальной версии, изданий на виниле и на компакт-кассетах.

Концертные исполнения 
30 августа 2020 года группа впервые исполнила песню на церемонии награждения 2020 MTV Video Music Awards. 10 сентября они спели её в программе Today Show, а 16 сентября на шоу America’s Got Talent. 18 сентября 2020 года «Dynamite» была представлена на iHeartRadio Music Festival Awards, а 21 сентября — на концерте NPR’s Tiny Desk Concert. Ещё одно исполнение группой прошло на шоу NBC’s The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, вместе с Jimmy Fallon и The Roots.

Награды и номинации 
На 63-й церемонии «Грэмми», песня «Dynamite» принесла первую для группы BTS номинацию на Grammy в категории Best Pop Duo/Group Performance — и они стали первыми исполнителями жанра K-pop, признанными Recording Academy. Эта песня также поставила рекорд 32 победы в музыкальных шоу в Южной Корее.

Список композиций 
 Винил, кассета, цифровые загрузки
 «Dynamite» — 3:19
 «Dynamite» (инструментальная) — 3:18

 Digital EP (Extended)
 «Dynamite» 3:19
 «Dynamite» (инструментальная)3:18
 «Dynamite» (акустический ремикс)3:17
 «Dynamite» (EDM-ремикс)3:18

 Digital EP (делюксовое издание)
 «Dynamite» 3:19
 «Dynamite» (инструментальная)3:18
 «Dynamite» (акустический ремикс)3:17
 «Dynamite» (EDM-ремикс)3:18
 «Dynamite» (тропический ремикс)3:17
 «Dynamite» (Poolside-ремикс)3:03

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни BTS
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы Columbia Records
Синглы Sony Music Entertainment
Песни на английском языке
Композиции в стиле бабблгам-попа